Вертика́льный мир:

 «Вертикальный мир» — российский журнал экстремальных видов спорта (выходит с 1995 года).
 «Вертикальный мир» — фантастический роман Роберта Сильверберга.